Анте́нная температу́ра — величина, характеризующая мощность электромагнитного излучения, принимаемого антенной. Часто используется в радиоастрономии.

Антенная температура не имеет никакого отношения к физической температуре антенны. Так же, как и шумовая температура, она задается формулой Найквиста, и равна температуре резистора, который имел бы такую же мощность тепловых шумов. Отличие антенной и шумовой температуры заключается в том, что антенная температура характеризует полную мощность принимаемого излучения, то есть как мощность шумов (шумы приемной аппаратуры, тепловое излучение атмосфера, земли и т. д.), так и мощность изучаемых радиоисточников. Если в диаграмму направленности не попадает ни одного радиоисточника, то антенная температура равна шумовой.

Связь с яркостной температурой 
Мощность излучения можно записать, как через антенную температуру, так и через поток:
 , где
 — мощность,  — полоса частот,  — поток в полосе частот ,  — эффективная площадь антенны,  — постоянная Больцмана  — антенная температура. Поток в свою очередь связан с интенсивностью источника и его яркостной температурой:
 , где
 — яркостная температура исследуемого источника,  — диаграмма направленности антенны,  — телесный угол источника.

В итоге:
 , или  если  (источник достаточно мал).
  — эффективный телесный угол антенны.

См. также 
 Шумовая температура антенны
 Яркостная температура

Литература 
 Каплан С. А. Элементарная радиоастрономия. — «Наука», 1966.

Радиоастрономия